São Miguel do Anta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel do Anta (ort), Minas Gerais, 
 São Miguel do Anta (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar